Carmel Buckingham (Anchorage, 21 de maig de 1998) és una cantautora eslovaca-estatunidenca, membre de la banda musical de pop punk The House United originària de Nashville. La seva germana gran és la cantautora Celeste Buckingham.

Discografia 
Senzills
 2012: «New Orleans»
 2013: «Gone» (amb Celeste Buckingham)
 2014: «Emergency» (com a The House United)

Col·laboracions
 2012: Don't Look Back (com a compositora de la cançó del títol)

Referències

Enllaços externs 

 LittleBeat.sk - Carmel Buckingham  

Cantants estatunidencs
Artistes d'Alaska
Cantautors estatunidencs
Cantautors europeus
Persones d'Anchorage
Cantants eslovacs
Naixements del 1998